H.C. Nielsen kan henvise til

 Henrik Christian Nielsen (1805 – 1885) – dansk stiftamtmand og politiker.
 Hans Christian Anders Nilsen (1880 – 1941) – dansk manuskriptforfatter og skuespiller